Галега () — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-Галега-да-Мерсеана — парафія.